Кла́ра-Герми́на Фомм (, известна также как Кла́ра Фомм, ; ) — немецкая кёрлингистка.

Играет в основном на позиции первого.

Начала заниматься кёрлингом в 2010, в возрасте 11 лет.

Достижения 
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Jentsch (веб-архив)
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии